Янга́-Ау́л () — село Агрызского района Республики Татарстан, центр Новобизякинского сельского поселения.

История 
Деревня основана в 1929 году 74 хозяйствами, переселившимися из деревни Кучуково, в 1930 году создан колхоз «Трактор».
С момента основания она находилась в Агрызском районе (с 1 февраля 1963 года по 4 марта 1964 года — в Елабужском сельском районе). С 1932 года село является центром Новобизякинского сельсовета.

Географическое положение 
Село расположено на правом берегу реки Варклед, недалеко от границы с Алнашским районом Удмуртии. Расстояние до города Агрыз составляет по автодорогам 41 км на северо-северо-восток.

Часовой пояс

Демография 
По переписи 2010 года в селе проживало 325 человек (165 мужчин, 160 женщин).

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составили 97 %.

Инфраструктура и улицы 
Имеются начальная школа — детский сад, сельский дом культуры с библиотекой, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение, 3 магазина. Действуют мечеть, участковый пункт полиции, 2 фермы КРС, зерноток, машинно-тракторный парк. Неподалёку находится кладбище.
В селе три улицы — Ленина, Молодёжная и Советская.

Литература 
 Янга-Аул //

Примечания 

Населённые пункты Агрызского района